Charles Adams o Charlie Adams puede hacer referencia a:
 Charles Francis Adams (1807 – 1886), congresista y embajador estadounidense.
 Charles Baker Adams (1814 – 1853), geólogo estadounidense.
 Charles Francis Adams Jr. (1835 – 1915), escritor e historiador estadounidense.
 Charles Hitchcock Adams (1868–1951), astrónomo estadounidense.
 Charles Adams (1876 – 1947), fundador del equipo de hockey sobre hielo Boston Bruins.
 Charles Addams (1912 - 1988), caricaturista estadounidense.